Целодонт (Coelodonta) — рід викопних непарнокопитних ссавців родини Носорогові (Rhinocerotidae). Існував у пліоцені й плейстоцені та вимер 10 тис. років тому у Західному Сибіру після закінчення останнього льодовикового періоду.

Філогенія 
Філогенетична кладограма деяких видів родини Носорогові (Rhinocerotidae), запропонована Deng et al., 2011. Сюди включено 5 сучасних та 13 вимерлих види:

Примітки

Посилання 
 Paleobiology Database 

Викопні ссавці
†
†
Вимерлі носороги
Ссавці плейстоцену
Ссавці пліоцену